Hans Erler ist der Name folgender Personen:

* Hans Erler (Admiral) (1874–1958), deutscher Konteradmiral
 Hans Erler (Schriftsteller) (* 1942), deutscher Schriftsteller, Herausgeber und Politiker (SPD)